Александр Лютый:
 Лютый, Александр Алексеевич (1942—2001) — российский географ-картограф, доктор географических наук, профессор; академик РАЕН.
 Лютый, Александр Сергеевич (1920—1944) — морской пехотинец, Герой Советского Союза.